Dairis Bertāns – cestista lettone
 Dāvis Bertāns – cestista lettone